Jepon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Jepon, distrikt, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Jepon, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar